DKG steht für:
 Deutsch-Kanadische Gesellschaft
 Deutsch-Koreanische Gesellschaft
 Deutsche Kafka-Gesellschaft
 Deutsche Kakteen-Gesellschaft
 Deutsche Kautschuk-Gesellschaft
 Deutsche Keramische Gesellschaft
 Deutsche Kinotechnische Gesellschaft, siehe Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft
 Deutsche Kolonialgesellschaft
 Deutsche Krankenhausgesellschaft
 Deutsche Krebsgesellschaft
 Deutsche Kriminologische Gesellschaft
 Deutscher Kongress für Geographie
 Diketogulonsäure
 Doppelkupplungsgetriebe
 Dreikönigsgymnasium in Köln

dkg steht für:
 Dekagramm (Einheit) (veraltet, heute: dag), abgeleitete SI-Einheit für die Masse

Abkürzung